Весёлое () — село,
Весёловский сельский совет,
Криворожский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221881201. Население по переписи 2001 года составляло 941 человек.

Является административным центром Веселовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Бурлацкое,
Львов,
Новая Заря.
Новый Шлях и
Новомарьяновское.

Географическое положение 
Село Весёлое находится на левом берегу Южного водохранилища,
выше по течению примыкает село Новый Шлях,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Новая Заря.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1922 — дата основания.
 В связи со строительством Каховского водохранилища и канала Днепр — Кривой Рог в село Весёлое в 1960 году переселились жители сёл Анновки, Карповки и Красного Ручья.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Больница.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания